Акатовское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Гагаринского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Акатово. 

На территории поселения находится 21 населённый пункт.

К 1 января 2019 года все населённые пункты вошли в Гагаринское сельское поселение.

Географические данные 
 Общая площадь: 300 км²
 Расположение: восточная часть Гагаринского района
 Граничит:
 на севере — с Гагаринским сельским поселением
 на востоке — с Московской областью
 на юго-востоке — с Мальцевским сельским поселением
 на юго-западе — с Никольским сельским поселением
 на западе — с Гагаринским городским поселением
 на северо-западе — с Ашковским сельским поселением

 По территории поселения проходит автомобильная дорога Гагарин — Пышково.
 По территории поселения проходит железная дорога Москва — Минск, станций нет.
 Крупная река: Алешня, Москва.
 На территории поселения находится крайняя восточная точка Смоленской области (4 км к востоку от деревни Запрудня) .

Население

Состав поселения 
В состав поселения входят следующие населённые пункты:
 Деревня Акатово — административный центр
 Андроново, деревня
 Барышово, деревня
 Груздево, деревня
 Воробьёво, деревня
 Долгое, деревня
 Дубинино, деревня
 Дурово, деревня
 Жабино, деревня
 Запрудня, деревня
 Заречье, деревня
 Зубково, деревня
 Ивашково, деревня
 Клячево, деревня
 Колесники, деревня
 Курьяново, деревня
 Лескино, деревня
 Максимовка, деревня
 Пальки, деревня
 Пышково, деревня
 Рыльково, деревня
 Старое, деревня
 Столбово, деревня
 Шапкино, деревня
 Фокино, деревня

Примечания

Ссылки 
 Сведения на сайте областной администрации

Упразднённые муниципальные образования Гагаринского района Смоленской области
Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения, упразднённые в 2018 году